San Diego Open 2023 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner i Barnes Tennis Center i San Diego, Californien, USA i perioden . - . oktober 2023. Det er den anden udgave af San Diego Open siden den første turnering i 2022. Turneringen er en del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 500.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ___ og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på:
 __ spillere, der havde kvalificeret sig direkte til hovedturneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr.  (fire uger før turneringens start).
 _ spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 _ spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i weekenden inden hovedturneringen, hvor 16 spillere spillede om de sidste fire pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 16 par, hvoraf et par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 San Diego Open 
 WTA - San Diego 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023